Stanisław Leszczyński (1677–1766) – król Polski
 Stanisław Leszczyński (1897-1940) – podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej 
 Stanisław Leszczyński (1914–1976) – polski komandor, komendant Oficerskiej Szkoły MW
 Stanisław Leszczyński (1922–2017) – polski radiolog, prof. dr. hab. nauk medycznych
 Stanisław Leszczyński (1926–2017), właśc. Kazimierz Stanisław Leszczyński – polski pułkownik; założyciel, dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 Stanisław Leszczyński (ur. 1951) – menadżer kultury, krytyk muzyczny, publicysta i pedagog
 Stanisław Leszczyński – polski geolog, dr. hab.